

Oronyme 
 Achterberg, mont des Ardennes flamandes, près d'Audenarde

Patronyme 
 Chantal Achterberg, rameuse d'aviron néerlandaise
 Gerrit Achterberg, poète néerlandais

Toponyme 
 Achterberg, village de la commune de Rhenen, en province d'Utrecht, aux Pays-Bas

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais